Sirge ist der Familienname folgender Personen:

 Kaili Sirge (* 1983), estnische Skilangläuferin
 Rudolf Sirge (1904–1970), estnischer Schriftsteller